Fredrik Stang kan syfta på:

 Frederik Stang (1808–1884), norsk jurist och politiker
 Fredrik Stang  den yngre (1867–1941), norsk jurist och politiker